Тлеулов - фамилия:

 Тлеулов, Ербол Эрнстович — казахский учитель, автор работ на физкультурную тему.
 Тлеулов, Эрнст Джельдибаевич — казахский учёный, доктор педагогических наук.